Торральба () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькаррия. Занимает площадь 51 км². Население — 164 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Покровителями города считаются Санто Доминго де Силос и Нуэстра Сеньора де лас Ньевес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Centro de Desarrollo Rural «CEDER» de la Alcarria Conquense
 Página Web no oficial dedicada a Torralba
 La Ruta de la Lana

Муниципалитеты Куэнки